|-
| 187301 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187302 - ||  || 1 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187303 - ||  || 1 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187304 || 2005 UV || 23 octombrie 2005 || Wrightwood || 
|-
| 187305 - ||  || 23 octombrie 2005 || Eskridge || Eskridge
|-
| 187306 - ||  || 25 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 187307 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187308 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187309 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187310 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187311 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187312 - ||  || 23 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187313 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187314 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187315 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187316 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187317 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187318 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187319 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187320 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187321 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187322 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187323 - ||  || 25 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187324 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187325 - ||  || 23 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187326 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187327 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187328 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187329 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187330 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187331 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187332 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187333 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187334 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187335 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187336 - ||  || 22 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187337 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187338 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187339 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187340 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187341 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187342 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187343 - ||  || 28 octombrie 2005 ||  || 
|-
| 187344 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187345 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187346 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187347 - ||  || 27 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187348 - ||  || 22 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187349 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187350 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187351 - ||  || 21 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187352 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187353 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187354 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187355 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187356 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187357 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187358 - ||  || 23 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187359 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187360 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187361 - ||  || 25 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187362 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187363 - ||  || 26 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187364 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187365 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187366 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187367 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187368 - ||  || 24 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187369 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187370 - ||  || 28 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187371 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187372 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187373 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187374 - ||  || 30 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187375 - ||  || 29 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187376 - ||  || 25 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187377 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187378 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187379 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187380 - ||  || 30 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187381 - ||  || 30 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187382 - ||  || 27 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187383 - ||  || 29 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187384 - ||  || 30 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187385 - ||  || 31 octombrie 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 187386 - ||  || 28 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187387 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187388 - ||  || 28 octombrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187389 - ||  || 30 octombrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187390 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187391 - ||  || 22 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187392 - ||  || 24 octombrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 187393 - ||  || 25 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187394 - ||  || 27 octombrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 187395 - ||  || 27 octombrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 187396 - ||  || 25 octombrie 2005 || Apache Point || 
|-
| 187397 - ||  || 27 octombrie 2005 || Apache Point || A. C. Becker
|-
| 187398 - ||  || 2 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 187399 - ||  || 4 noiembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 187400 - ||  || 2 noiembrie 2005 || Mount Lemmon || 
|-